Apamea variegata är en fjärilsart som beskrevs av Wehili. Apamea variegata ingår i släktet Apamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
variegata